Ричард Уэстон Бургин (; род. 1947, ) — американский писатель. Сын скрипача Ричарда Бургина и скрипачки Рут Посселт.

Биография
Окончил Университет Брандейса. Преподавал в Университете Тафта, Калифорнийском университете в Санта-Барбаре, в настоящее время профессор Сент-Луисского университета. Печатал статьи и рецензии в газетах The Washington Post, The Chicago Tribune, журналах The New York Times Book Review, Partisan Review и др., был колумнистом газеты The Boston Globe. Бургин был основателем и первым главным редактором журналов «Boston Review» и «New York Arts Journal», а в 1985 г. основал журнал «Boulevard»

Опубликовал роман «Призрачный квартет» (; 1999), сборники рассказов «Человек без памяти» (; 1989), «Известность в узких кругах» (; 1991), «Страх голубого неба» (; 1999), «Клуб идентичности» (; 2006) и др. Рассказы Бургина пять раз удостаивались Премии Пушкарта.

Бургин составил популярные в США сборники интервью с Хорхе Луисом Борхесом (; 1969, ряд переизданий) и Исааком Башевис-Зингером (; 1985), переведённые в дальнейшем на несколько языков.

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт 

Писатели США
Английские писатели
Родившиеся в 1947 году
Выпускники Академии Лоуренса (Гротон, Массачусетс)
Преподаватели Сент-Луисского университета
Выпускники Колумбийского университета